

Geografia 
 Dill (Alemanha) —  município do distrito de Rhein-Hunsrück, estado da Renânia-Palatinado, Alemanha
 Dill City — cidade no estado de Oklahoma, condado de Washita, Estados Unidos
 Lahn-Dill — distrito da região administrativa de Gießen, estado de Hessen, Alemanha

Botânica
 Dill ou Endro ou Anethum graveolens— erva aromática da família das Apiaceae
 Johann Jacob Dillenius (1684–1747) —  botânico britânico de origem alemã, cuja abreviatura padrão é Dill

Pessoas
 Dill (futebolista) (1974) —  futebolista brasileiro que atua como atacante

Ver também

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de prenomes
Desambiguações de sobrenomes